Armand Philippon (1761-1836) – generale francese
 Benoît Philippon (1976) – scrittore, regista e sceneggiatore francese
 Thomas Philippon (1974) – economista francese